Con Paolo Caylina possono essere indicati:

Paolo Caylina il Vecchio, (Brescia, tra il 1420 e il 1430 – dopo il 1486), pittore.
Paolo Caylina il Giovane, (Brescia, 1485 circa – 1545 circa), pittore, figlio di Paolo Caylina il Vecchio.